een ander woord voor kloostergang
 een centrum voor ambulante zorg